Водокачка — водозаборное сооружение, а также название населённых пунктов.

Казахстан 
 Водокачка — село в Аральском районе Кызылординской области, упразднено в 2018 году.
 Водокачка — до 2020 года название села Шитубек в Казалинском районе Кызылординской области.

Россия 
 Водокачка — населённый пункт в Кирово-Чепецком районе Кировской области, Кстининское сельское поселение, упразднено в 2012 году.
 Водокачка — деревня в Кирово-Чепецком районе Кировской области, Пасеговское сельское поселение.
 Водокачка — деревня в Галичском районе Костромской области.
 Водокачка — хутор в Северском районе Краснодарского края.
 Водокачка — деревня в Угранском районе Смоленской области.

Украина 
 Водокачка — село в Витовском районе Николаевской области.

См. также 
 Ширванская Водокачка